Podrobné výsledky z olympijských her v judo za rok 1976 ve váhových kategoriích.

Herní systém 
Judisté byli nalosování do dvou skupin A a B v pěti váhových kategoriích. Vítězové skupin se utkali mezi sebou ve finále. Vítězové skupin zároveň vytáhli do oprav judisty, které na své cestě pavoukem do finále porazili. Tito poražení judisté dostali v opravách možnost mezi sebou bojovat o 3. místo.

Podrobné výsledky

Pololehká váha mužů do 63 kg 
Datum: 30. července 1976

Lehká váha mužů do 70 kg 
Datum: 29. července 1976

Střední váha mužů do 80 kg 
Datum: 28. července 1976

Polotěžká váha mužů do 93 kg 
Datum: 27. července 1976

Těžká váha mužů nad 93 kg 
Datum: 26. července 1976

Vysvětlivky 
V tabulce je za judistou uveden v jednotlivých buňkách výsledek zápasu, který je zapsán z reportu v zjednodušené formě. Na prvním místě je číslo soupeře, se kterým se judista utkal. Za prvním lomítkem je v případě vítězství uvedeno hodnocení kok = koka, yuk = yuko, waz = wazari a případě ipponu je uveden čas konce zápasu. Za druhým lomítkem je uvedena vítězná technika: techniky z boje na zemi jsou zjednodušeny na držení (drž), páčení (páč) a škrcení (škr), techniky z boje v postoji jsou zapsány podle mezinárodního kódu – uma = uči mata, seo = seoi-nage, tom = tomoe nage, osg = o-soto-gari, oug = o-uči-gari, kug = ko-uči-gari apod. Zkratka kch = kontrachvat je u vítězných technik, které nebylo možné identifikovat. Zkratka shi = šido, penalizace za prohřešky proti pravidlům.

Celkové pořadí je od 9. místa neoficiální a do velké míry zavádějící, bylo vytvořeno pro zajímavost.

pozn.: Oficiální report z Olympijských her v Montréalu uvádí pouze vítězné techniky rozdílové tj. pokud oba judisté skorovali v zápase wazari, ale jeden s judistů měl o koku víc, do výsledků se zapsala rozdílová koka jako vítězná technika.

Odkazy

Reference 
Games of the XXI Olympiad Montréal 1976, Official Report, Volume III, str. 388-407

Související články 
Judo na Letních olympijských hrách 1976

Externí odkazy 
 

1976
Judo v roce 1976